Als Bavette bezeichnet man:

Bezeichnung für Linguine in der Gegend von Genua mit dem Diminutiv Bavettine 
ein Fleischstück der hinteren Rinderdünnung bzw. des Schliems in Frankreich, siehe Bavette d’aloyau
ein Fleischstück der mittleren Rinderdünnung in Frankreich, siehe Bavette de flanchet